Osoby o tym nazwisku:
 Jimi Blue Ochsenknecht – niemiecki aktor i piosenkarz
 Uwe Ochsenknecht – niemiecki aktor i muzyk